Mombellesi – abitanti di Mombello (Laveno-Mombello)
Mombellesi – abitanti di Mombello Monferrato
Mombellesi – abitanti di Mombello di Torino